Saint-Barthélemy (Canadà), municipi de la província del Quebec
 Saint-Barthélemy (Vaud), municipi de Suïssa del cantó de Vaud, al districte del Gros-de-Vaud 
 França:
 Saint-Barthélemy (Antilles), illa francesa al Carib
 Saint-Barthélemy (Isèra), municipi francès de la Isèra 
 Saint-Barthélemy (Landes), municipi francès de les Landes
 Saint-Barthélemy (Manche), municipi francès de Manche
 Saint-Barthélemy (Ar Mor-Bihan), municipi francès d'Ar Mor-Bihan
 Saint-Barthélemy (Alt Saona), municipi francès de l'Alt Saona
 Saint-Barthélemy (Sena i Marne), municipi francès de Sena i Marne
 Saint-Barthélemy-d'Agenais, municipi francès al departament d'Òlt i Garona 
 Saint-Barthélemy-d'Anjou, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Saint-Barthélemy-de-Bussière, municipi francès al departament de la Dordonya 
 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, municipi francès al departament de la Isèra 
 Saint-Barthélemy-de-Vals, municipi francès al departament de la Droma 
 Saint-Barthélemy-Grozon, municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Saint-Barthélemy-le-Meil, municipi francès, al departament de l'Ardecha 
 Saint-Barthélemy-le-Plain, municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Saint-Barthélemy-Lestra, municipi francès al departament del Loira 
 Montigny-Saint-Barthélemy, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Villers-Saint-Barthélemy, municipi francès al departament de l'Oise 
 Cantó de Marsella Saint-Barthélemy, cantó francès del departament de les Boques del Roine, al districte de Marsella